

Adellijke personen 
John Hamilton, 1e markies van Hamilton (ca. 1535–1604), Schots adellijk persoon

Religieuze personen 
John Hamilton (aartsbisschop) (ca. 1511–1571), Schots politicus, aartsbisschop van Sint Andrews, houder van het Privy Seal